Anders Jonas Ångström (1814-1874) – fisico svedese
 Anders Knutsson Ångström (1888-1981) – fisico svedese, nipote del precedente